En Norvège : 
 Kjosen, hameau de la commune de Drangedal,
 Kjosen (Lyngen),
 Kjosen (Tromsø).